Numerosi furono gli assedi compiuti dalle armate romane, partiche e sasanidi alla città di Dura Europos, che si trovava nell'antica Mesopotamia (l'attuale Siria).
Assedio di Dura Europos (115) ad opera dell'imperatore romano, Traiano, nel corso delle sue campagne partiche del 115;
Assedio di Dura Europos (165) ad opera dell'imperatore romano, Lucio Vero, nel corso delle sue campagne partiche (nel 165);
Assedio di Dura Europos (197) ad opera dell'imperatore, Settimio Severo, nel corso delle sue campagne partiche degli anni 197-198;
Assedio di Dura Europos (239) ad opera del re sasanide, Ardashir I, nel corso delle sue prime campagne in Mesopotamia contro l'Impero romano del 239;
Assedio di Dura Europos (256) ad opera del re sasanide, Sapore I, nel corso delle sue campagne in Mesopotamia contro l'Impero romano del 256.

Note